Calles (Valencia), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
Calles (geslacht), geslacht van snuitkevers
Plutarco Elías Calles, een Mexicaans politicus en militair
Rodolfo Elías Calles, een Mexicaans politicus